Aleksander Czamer (wł. Alexander Chalmers) − szkocki kupiec, burmistrz Warszawy
 Alexander Chalmers − szkocki pisarz